A Temporada da Brasil GT3 Championship de 2008 é a segunda temporada da categoria, que foi disputada entre os dias 20 de abril e 30 de novembro. Os campeões foram a dupla Xandy Negrão e Andreas Mattheis.

Calendário

Pilotos

Classificação

Ligações externas
 

Temporadas da GT Brasil
GT Brasil
2008 no automobilismo